Радышково — название населённых пунктов в России:

 Радышково — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Радышково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.